Miejscowości w USA:
 Elmer – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Elmer – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Salem
 Elmer – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Elmer (ang. Elmer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oscoda
 Elmer (ang. Elmer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Elmer (ang. Elmer Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Elmer (ang. Elmer Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
W Wielkiej Brytanii:
 Elmer – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
Osoby o nazwisku Elmer:

 Benedykt Elmer (1881–1959) – polski nauczyciel, filozof, dziennikarz, dyplomata
 Dieter Elmer (ur. 1960) – szwajcarski lekkoatleta
 Jonathan Elmer (1745–1817) – amerykański lekarz, wojskowy, prawnik, polityk
 Zobacz też
 Elmer FEM solver – darmowe oprogramowanie do rozwiązywania równań różniczkowych metodą elementów skończonych